Джузеппе Пападопуло (; ) — итальянский футболист и футбольный тренер.

Биография 

В футбол на серьезном уровне защитник начинал играть в клубе "Ливорно". Лучшие годы своей карьеры Пападопуло провел в "Лацио". Три года он считался игроком основного состава римлян. В 1971 году вместе с командой он стал победителем международного Кубка Альп. Затем защитник выступал за другие известные итальянские команды, а завершил свою карьеру Пападопуло в полулюбительском коллективе "Чечина". В нем же он впервые занялся тренерской работой. Долгие годы специалист трудился в низших итальянских лигах, переводя их в более высокие лиги. Несколько лет специалист с переменным успехом работал в Серии B. Свое тренерское имя Пападопуло сделал в "Сиене", куда он пришел в 2001 году. За короткое время ему удалось превратить аутсайдера подэлитной лиги в крепкий коллектив. В сезоне 2002/03 "Сиена" неожиданно для многих победила Серии B и вышла в элиту. В следующем сезоне тренеру в упорной борьбе удалось сохранить с командой прописку Серии А, после чего он через полгода получил приглашение от "Лацио" занять место отправленного в отставку Доменико Казо. После провального старта он стабилизировал игру "бело-голубых" и продвинул их из зоны вылета на тринадцатое место, квалифицировавшись с ними в Кубок Интертото. Однако по истечении срока 6-месячного контракта президент римлян Клаудио Лотито принял решение не продлевать контракт с Пападопуло и поменять его на Делио Росси.

По ходу сезона 2005/2006 специалист возглавил "Палермо". Ему удалось финишировать с командой на восьмом месте. Однако после коррупционного скандала Кальчополи клуб переместился на пятое место, дающее право выступить в Кубке УЕФА. Но несмотря на это тренер покинул "Палермо".

В апреле 2009 года Джузеппе Пападопуло сменил Синишу Михайловича у руля терпящего бедствие в Серии А "Болонья". За короткое время ему удалось взбодрить футболистов и сохранить с ними прописку в элите. Но уже в октябре того же года после неудачного старта руководство "Болоньи" приняло решение расстаться с специалистом и пригласить вместо него Франко Коломбу.

Последним местом работы Пападопуло в 2011 году стало "Торино", откуда ушел сразу после поражений в двух первых встречах. В мае того же года он решил стать консультантом возрождающегося клуба «Спортинг Чечина 1929». В Чечине он и проживает в настоящее время.

Достижения

Футболиста 
 Обладатель Кубка Альп: 1971.

Тренера 
 Чемпион Серии B: 2002/2003.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Бриндизи»
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Бари»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Сорренто»
Тренеры ФК «Ликата»
Тренеры ФК «Монополи»
Тренеры ФК «Перуджа»
Тренеры ФК «Ачиреале»
Тренеры ФК «Авеллино 1912»
Тренеры ФК «Ливорно»
Тренеры ФК «Андрия»
Тренеры ФК «Луккезе»
Тренеры ФК «Кремонезе»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Сиена»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Торино»